En química inorgánica el amonio es un ion monovalente positivo.

Amonio también puede referirse a:
 Amonio Saccas, filósofo neoplatónico del .
 Amonio de Alejandría, filósofo cristiano del .
 Amonio de Atenas, filósofo neoplatónico del .
 Amonio de Hermia, filósofo de Alejandría del .
 Amonio, gramático del . 
 Amonios, antiguo pueblo que habitaba en la zona del oasis de Siwa.